Ку́бок Узбе́кской ССР по футбо́лу () — футбольный турнир среди коллективов физической культуры (КФК) Узбекской ССР. Разыгрывался в 1939—1991 годах. 

Участниками Кубка Узбекской ССР являлись коллективы физической культуры, которые также участвовали в Чемпионате Узбекской ССР.

Наиболее сильные футбольные клубы Узбекской ССР, которые участвовали в общесоюзных чемпионатах (Высшая лига, Первая лига, Вторая лига, Вторая низшая лига), участвовали, соответственно, в Кубке СССР.

Преемником Кубка Узбекской ССР стал Кубок Узбекистана, который проводится с 1992 года, после обретения Узбекистаном независимости.

Победители

См. также 
 Чемпионат Узбекской ССР по футболу

Примечания

Ссылки 
 Республика Узбекистан. Планета футбола

Футбольные соревнования в СССР
Футбольные соревнования в Узбекистане